De Koeweitse voetbalbeker 1993 (Emir Cup) was de 32ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi vond plaats in juni 1993. Al-Salmiya SC won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Al-Yarmouk in de eindstrijd met 5–0 te verslaan. De titelverdediger, Al-Arabi, werd in de kwartfinale na een strafschoppenreeks verslagen. Al Tadamun SC won de strijd om de derde plaats: Al Nasar werd in de troostfinale met 4–2 verslagen.

Schema

1993
Bekervoetbal 1993